Dalmatinska nogometna liga u sezoni 1982./83. je predstavljala ligu četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bio "Jadran" iz Kaštel Sućurca.

Ljestvica 

 Kardeljevo - tadašnji naziv za Ploče

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Povezani članci 
 Hrvatska nogometna liga 1982./83. 
 Međuopćinska nogometna liga Split – Makarska 1982./83.

Izvori 
 Jurica Gizdič: HNK Sloga : 90 godina nogometa u Mravincima : 1925. – 2015., Mravince, 2015., , str. 89-91   
 Jurica Gizdić, Anđelo Raffanelli: Vječni Zmaj pod Biokovom, Makarska, 2007., , str. 107-108 
  

1982-83
1982-83
Dalmacija